Le Low cost est un modèle économique.
 Low Cost est un film français réalisé par Maurice Barthélemy.
 Low Cost (Claude Jutra) est un film suisse de Lionel Baier.